Djègbé, un arrondissement du Bénin, dans le département des Collines
Djègbè, un arrondissement du Bénin, dans le département de Zou